Песма Евровизије 1966. било је 11. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 5. марта 1966. у Виља Лувињи у Луксембургу, у истоименом главном граду. Био је то други пут да је Луксембург домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Жозиен Шен.

Истих 18 земаља је учествовало као и 1965. године. Први пут је изведена песма на словеначком језику.

Аустрија је остварила своју прву победу освојивши 31 поен. Ово је био први пут да је победила песма изведена на немачком језику.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1966.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1966.